Айзенштадт-Умгебунг () — политический округ в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. Административный центр федеральной земли Бургенланд и политического округа Айзенштадт-Умгебунг — город Айзенштадт. Город Айзенштадт, а также город Руст (Бургенланд) — штатутарштадты (свободные города (нем. Freistadt, Statutarstadt) с правами политических округов и в состав данного политического округа не входят. Официальный код политического округа 103.

До 01.01.2010 г. политический округ Айзенштадт-Умгебунг территориально совпадал с судебным округом Айзенштадт (Ланд) (нем. Eisenstadt (Land)), который имел официальный код 1031. В настоящее время (на 01.01.2015 г.) политический округ Айзенштадт-Умгебунг образует часть судебного округа Айзенштадт (нем. Gerichtbezirk Eisenstadt (Teil)). Код данного судебного округа 1011. В состав судебного округа Айзенштадт (нем. Gerichtbezirk Eisenstadt) также входят оба свободных города федеральной земли Бургенланд.

Источники:
 Austria, City Population, 2015-06-14.
 Statistik Austria, Gemeindeverzeichnis (Stand 01.01.2010, 01.01.2015).

География

Географическое положение 
Политический округ Айзенштадт-Умгебунг расположен в северо-западной части австрийской федеральной земли Бургенланд. На западе политический округ Айзенштадт-Умгебунг граничит с политическим округом Винер-Нойштадт-Ланд, на северо-западе по реке Лайта — с политическим округом Баден, на севере — с политическим округом Брукк-ан-дер-Лайта (все вышеперечисленные политические округа относятся к австрийской федеральной земле Нижняя Австрия). На юго-западе — с политическим округом Маттерсбург, на востоке по озеру Нойзидлер-Зе (венг. Фертё)- с политическим округом Нойзидль-ам-Зе, а также со штатутарштадтом Руст, на северо-востоке — с политическим округом Нойзидль-ам-Зе. Данные политические округа и штатутарштадт Руст входят в состав федеральной земли Бургенланд. В центральной части политического округа Айзенштадт-Умгебунг расположен административный центр данного политического округа и федеральной земли Бургенланд штатутарштадт Айзенштадт, который со всех сторон окружен территорией этого политического округа. Как указывалось выше, город Айзенштадт составляет отдельную административную единицу (штатутарштадт) и территориально в состав данного политического округа не входит. На юге политический округ Айзенштадт-Умгебунг граничит с Венгрией (Шопронский район-яраш медье Дьёр-Мошон-Шопрон).

Территория и население 
Территория политического округа Айзенштадт-Умгебунг — 45.267,30 га (с 01.01.2010 г.). Население, по данным последней переписи на 31 октября 2011 г., составляет 40 936 чел. По оценке на 1 января 2015 г. постоянное население составляет 41 649 чел.

Территория, население и плотность населения в 1696—2011 гг. 

Источники:
 Statistik Austria, Gemeindeverzeichnis (Stand 01.01.2015).
 Historisches Ortslexikon Burgenland. Datenbestand: 31.8.2014, 31.8.2015.
 Ortsverzeichnis Burgenland 2001. Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA, Wien 2004.

Движение населения по политическому округу Айзенштадт-Умгебунг по данным переписей в 1696—2011 гг. 
Диаграмма

Данные по Historisches Ortslexikon Burgenland. Datenbestand: 31.8.2014, 31.8.2015. 

Источники:
 Austria, City Population, 2015-06-14.
 Historisches Ortslexikon Burgenland. Datenbestand: 31.8.2014, 31.8.2015.
 Ortsverzeichnis Burgenland 2001. Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA, Wien 2004.

Административно-территориальное деление

NUTS 
По коду NUTS-1 Европейского Союза политический округ Айзенштадт-Умгебунг относится к статистическому региону Остэстеррайх (код AT1) Австрии (код NUTS AT) и входит в соответствии с NUTS-2 в состав статистического субрегиона Бургенланд (код AT11), территориально совпадающего с федеральной землёй Бургенланд. По кодировке NUTS-3 Европейского Союза (код AT112) данный политический округ относится к статистическому подрегиону Нордбургенланд (нем. Nordburgenland) статистического субрегиона Бургенланд.

Административное деление 
В административном отношении по состоянию на 01.01.2015 г. политический округ Айзенштадт-Умгебунг разделён на 23 политические общины: 2 городских, 10 ярмарочных и 11 сельских. Число населённых пунктов и кадастровых общин, находящихся на территории политического округа, совпадает по количеству с общим числом политических общин. Самая маленькая община (Лоретто, 23 место среди всех общин) занимает всего 0,53 % (237,78 га) территории политического округа, а самая большая (Оггау-ам-Нойзидлер-Зе, 1-е место среди всех общин) — 11,51 % (5208,37 га). В среднем одна община занимает площадь 1968,14 га. Самая маленькая по населению ярмарочная община Лоретто 1,12 % (467 человек и 23 место среди всех общин).  Самая населённая Нойфельд-ан-дер-Лайта — 3253 человека (1-е место или 7,81 % от всего населения политического округа). В среднем население одной общины составляет 1811 чел. По плотности населения на 1-м месте городская община Нойфельд-ан-дер-Лайта с 766,82 чел./км2 (в 8,33 раза больше средней плотности), при средней плотности по политическому округу в 92,01 чел./км2. Минимальная плотность населения зафиксирована на территории ярмарочной общины Оггау-ам-Нойзидлер-Зе — 33,83 чел./км2, что в 2,72 раза ниже средней плотности по политическому округу. Общая средняя земельная обеспеченность по политическому округу с учётом внутренних вод составляет 11 058 м2 на 1 человека. Минимальная земельная обеспеченность в общине Нойфельд-ан-дер-Лайта — 1 333 м2, а максимальная — в общине Оггау-ам-Нойзидлер-Зе — 28 951 м2 по данным переписи 31.10.2011 г.

Источники:
 Austria, City Population, 2015-06-14.
 Kismartoni járás (A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából).
 Statistik Austria, Gemeindeverzeichnis (Stand 01.01.2015).
 Auflösungen bzw. Vereinigungen von Gemeinden ab 1945, стр. 161 (Verleihung der Bezeichnung «STADTGEMEINDE» ab 1945), стр. 164, 165, 176 (Verleihung der Bezeichnung «MARKTGEMEINDE» ab 1945).

Численность населения общин политического округа Айзенштадт-Умгебунг в историческом аспекте по данным переписей за период с 1696 по 2011 гг 

Примечания к таблице 3.1.
1) Количество причастников в приходах в 1696 и 1713 гг.
2) Количество причастников в приходе Лайтапродерсдорф в 1696 г. (общины Лайтапродерсдорф, Лоретто и Штотцинг).
3) Количество населения в приходе Лайтапродерсдорф в 1713 г. (общины Лайтапродерсдорф, Лоретто и Штотцинг).
4) Данные переписей по приходам (общинам), не включенные в таблицу:
1593 г. Санкт-Маргаретен-им-Бургенланд — 300 причастников;
1597 г. Брайтенбрунн-ам-Нойзидлер-Зе — 200 причастников; Гросхёфлайн — 300 причастников; Мюллендорф — 150 причастников;
1600 г. Штайнбрунн — 300 чел.;
1734 г. Клингенбах — 458 чел.;
1752 г. Зигендорф — 915 чел.;
1756 г. Нойфельд-ан-дер-Лайта — 457 чел.;
1758 г. Нойфельд-ан-дер-Лайта — 458 чел.;
1780 г. Зигендорф — 915 чел.; Оггау-ам-Нойзидлер-Зе — 1106 чел.;
1802 г. Брайтенбрунн-ам-Нойзидлер-Зе — 1250 чел.; Хорнштайн — 1494 чел.;
1805 г. Гросхёфлайн — 1167 чел.;
1812 г. Мёрбиш-ам-Зе — 723 чел.;
~ — ориентировочная численность населения приходов и общин; ≈ — ориентировочное количество причастников в приходе.

Источники:
 Historisches Ortslexikon Burgenland. Datenbestand: 31.8.2014. 31.8.2015.
 Ortsverzeichnis Burgenland 2001. Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA, Wien 2004.
 VOLKSZÄHLUNG Wohnbevölkerung nach Gemeinden (mit der Bevölkerungsentwicklung seit 1869), Wien 2002.

Общины () политического округа Айзенштадт-Умгебунг в межпереписной период 

Источники:
 Historisches Ortslexikon Burgenland. Datenbestand: 31.8.2014, 31.8.2015.
 Austria, City Population, 2015-06-14.

См. также 
 Гербы Бургенланда
 Гербы общин округа Айзенштадт-Умгебунг

Источники 
 Географический справочник Бургенланда
 Реформирование общин Австрии с 1945 года Quelle: Statistik Austria
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352